LACA steht als Abkürzung für:

 lacA, ein Strukturgen im lac-Operon (Genetik).
 Luxembourg Approach Controllers Association, Vertretung der Fluglotsen der Anflugkontrolle in Luxemburg.
 Last archaeal common ancestor, dem letzten gemeinsamen Vorfahr aller Archaeen

LACA